Maria Piłsudska (1842–1884) – matka Józefa Piłsudskiego
 Maria Piłsudska (1865–1921) – primo voto Juszkiewiczowa, pierwsza żona Józefa Piłsudskiego

 Zobacz też
 Piłsudska